Цицоры () — село,
Великоплавучанский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123080802. Население по переписи 2001 года составляло 70 человек .

Географическое положение 
Село Цицоры находится у истоков реки Цицорка,
ниже по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Козлов.

История 
 1582 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания